Wettersymbol bezeichnet:
 abstrakte Symbole wie  – verwendet auf analytischen Wetterkarten; siehe Internationales Wetterkartensymbol
 konkrete Symbole wie  – siehe Wettervorhersage